Rengersdorf ist der Name folgender Orte:

 Rengersdorf (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rengersdorf (Oberlausitz), historisch auch Rengersdorf bei Görlitz, Ortsteil der Gemeinde Kodersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen, häufig noch in Ober-Rengersdorf und Nieder-Rengersdorf untergliedert

 Rengersdorf I, Gemarkung im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rengersdorf II, Gemarkung im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Rengersdorf, historisch auch Rengersdorf, Kr. Sprottau, heute Stanów, Ortschaft der Gemeinde Brzeźnica, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Rengersdorf, historisch auch Rengersdorf bei Marklissa, heute Stankowice, Ortschaft der Gemeinde Leśna, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Rengersdorf (Niederschlesien), historisch auch Rengersdorf bei Glatz, heute  Krosnowice, Ortschaft der Gemeinde Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen